José Larraz peut désigner :
 José Larraz López (1904-1973), juriste, économiste, homme politique et auteur espagnol ;
 José Ramón Larraz Gil, dit parfois Gil, Dan Daubeney ou Watman (1929-2013), auteur de bande dessinée et réalisateur espagnol.